Утбосаров:
 Утбосаров, Абдумумин Абдумажидович — узбекский телевизионный диктор, народный артист Республики Узбекистан.
 Утбосаров, Набижон — председатель Ошского облисполкома.